Die All England 1979 im Badminton fanden vom 21. bis zum 24. März 1979 in London statt. Sie waren die 69. Auflage dieser Veranstaltung.

Austragungsort 
 Wembley Arena

Sieger und Platzierte

Finalresultate

Herreneinzel

Setzliste 
 Liem Swie King
 Prakash Padukone
 Flemming Delfs
 Morten Frost
 Kinji Zeniya
 Svend Pri
 Thomas Kihlström

Sektion 1

Sektion 2

Dameneinzel

Setzliste 
 Lene Køppen
 Hiroe Yuki
 Verawaty Wiharjo
 Gillian Gilks
 Wendy Carter
 Nora Perry
 Jane Webster
 Atsuko Tokuda

1. Runde 
  Wendy Carter –  Pat Korsner 11-1, 11-6

Sektion 1

Sektion 2

Referenzen 
 Badminton-Sport 27 (1979) (4), S. 3

1979
Badminton 1979
Badmintonwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena